Соревнования в спринте на 10 км среди мужчин на чемпионате мира 2020 по биатлону в Антхольце прошли 15 февраля.

28-летний Александр Логинов впервые в карьере стал чемпионом мира. Россияне не побеждали в этом виде программы с 2008 года. Мартен Фуркад завоевал свою шестую в карьере медаль в спринте на чемпионатах мира (2 золота, 2 серебра и 2 бронзы). Всего это 26-я медаль Мартена на чемпионатах мира (11+10+5). Норвежские биатлонисты не попали в число призёров в спринте впервые с 1997 года.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Результат гонки

Чемпионат мира по биатлону 2020